Charles Alexandre Lesueur (1776-1846) – naturalista, esploratore e pittore francese
 Éloyse Lesueur (1988) – lunghista francese
 Jean-François Lesueur (1760-1837) – compositore francese
 Lucille Fay LeSueur, in arte Joan Crawford (1904-1977) – attrice statunitense
 Natacha Lesueur (1971) –  fotografa svizzera